John Spellman (1899–1966) olimpiai bajnok amerikai birkózó
 John Spellman (1926–2018) amerikai politikus, Washington állam kormányzója (1981–1985)